Kuussuannguaq bezeichnet:
 Kuussuannguaq (Fjord), Fjord im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kuussuannguaq (Fluss, Nanortalik), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuussuannguaq (Fluss, Kangerluarsuk), Fluss im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kuussuannguaq (Fluss, Tuttutuuaraq), Fluss im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kuussuannguaq (Fluss, bei Nuuk), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuussuannguaq (Fluss, Qeqertarsuaq), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuussuannguaq (Fluss, Paamiut) (Blåbærelv), Fluss im Distrikt Paamiut, Grönland